

Cinema 
 Il diluvio (The Flood) – film del 1931 diretto da James Tinling
 The Flood – film del 1963 diretto da Frederic Goode
 The Flood – cortometraggio del 2010 diretto da Meredith Raithel Perry (come Meredith Young)
 The Flood – film del 2019 diretto da Anthony Woodley

Letteratura 
 Halo: Flood (Halo: The Flood) – romanzo di William C. Dietz del 2003

Musica 
 The Flood – gruppo musicale australiano
 The Flood – composizione del 1962 di Igor' Fëdorovič Stravinskij
 The Flood – album dei Gospel Gangstaz del 2006
 The Flood – singolo di Katie Melua del 2010
 The Flood – singolo dei Take That del 2010
 The Flood – singolo di Cheryl Cole del 2011
 The Flood – album degli Of Mice & Men del 2011

Pagine correlate 
 Flood